Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1978 wurde am 1. und 2. September 1978 im Stadion Evžena Rošického von Prag ausgetragen.

Es siegte der Franzose Jacques Rousseau. Er gewann vor dem Jugoslawen Nenad Stekić, der wie 1974 Vizeeuropameister wurde. Den dritten Platz belegte Wladimir Zepeljow aus der UdSSR.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der französische Europameister Jacques Rousseau verbesserte den bestehenden EM-Rekord im Finale am 2. September um dreizehn Zentimeter auf 8,18 m. Zum Europarekord fehlten ihm 27 Zentimeter, zum Weltrekord 72 Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
1. September 1978

21 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Zehn von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 7,70 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den beiden nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 7,66 m.

Gruppe A

Gruppe B

Windbedingungen 
In der folgenden Ergebnisübersicht zum Finale sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Bestweiten der einzelnen Athleten auf den Rängen eins bis acht benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Finale 
2. September 1978

Weblinks 
 Praha European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 20. November 2022
 European Championship 1978 Praga, Men Long Jump, todor66.com, abgerufen am 20. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1978, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 20. November 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 13th European Athletics Championships Praha TCH 29 AUG–03 SEP 1978, Stadion Evžena Rošického, Men Long Jump, S. 586, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 20. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1978